Ausztria
Salzburg, Ausztria egyik tartománya
Salzburg, az azonos nevű tartomány fővárosa

 Németország
Salzburg, település Rajna-vidék-Pfalz tartományban

 Románia
Salzburg (magyarul: Vízakna, románul: Ocna Sibiului), város Szeben megyében